36. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 36. Armee (Rote Armee)
 36. Armee (Japanisches Kaiserreich)